Ерли има више значења:
 Округ Ерли (Џорџија)
 Ерли (Ајова)
 Ерли (Тексас)
 Ерли (Савона)